Усть-Алейский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Алейка.

По территории сельсовета протекает самая длинная река на территории Алтайского края — Алей.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 537 человек, в том числе 243 мужчины и 294 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 536 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Усть-Алейка.

Примечания 

Муниципальные образования Калманского района
Сельские поселения Алтайского края